Ordem dos Templários — uma ordem cristã de cavaleiros do século XII
 Cavaleiros Templários (maçonaria) —  ordem afiliada ao rito de York da Maçonaria
 A Ordem dos Templários (canção instrumental) — canção instrumental da banda Legião Urbana

Desambiguação